Gryfia (niem. Greifswald) – dawna polska nazwa niemieckiego miasta
 Gryfia – wyspa na Międzyodrzu w obszarze miejskim Szczecina
 Hala Gryfia – hala widowiskowo-sportowa w Słupsku
 Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia”
 Gryfia - prom śródlądowy
 Gryfia-samochód
 Nagroda Literacka dla Autorki Gryfia